

Persone 
 Claudia Morandini (1982) – sciatrice alpina italiana
 Claudio Morandini (1960) – scrittore italiano
 Enzo Morandini (1924-2007) – trombettista italiano
 Fabio Morandini (1945) – ex combinatista nordico italiano
 Ferruccio Morandini (1903-1972), pittore, incisore e designer italiano
 Francesco Morandini, detto Poppi – pittore italiano
 Giovanni Morandini (1816-1888) – ingegnere e politico italiano
 Giuliana Morandini (1938-2019) – scrittrice, saggista e critica letteraria italiana
 Giuseppe Morandini (1907-1969) – geografo italiano
 Leone Morandini (1889-1971) – stuccatore italiano
 Lia Morandini  (...) – costumista italiana
 Lisa Morandini (1989) – fondista italiana
 Luciano Morandini (1928-2009) – poeta italiano
 Marcello Morandini (1940) – architetto, scultore e designer italiano
 Morando Morandini (1924-2015) – critico cinematografico italiano
 Natale Cotta Morandini (...–...) – giurista italiano del XIX secolo

Altro 
 Il Morandini – dizionario enciclopedico del cinema (ed. Zanichelli)

Pagine correlate 
 Morando
 Morandi